Peretta – sinonimo di clistere, apparecchio sanitario
 Peretta – formaggio italiano
 Giuseppe Peretta – calciatore italiano

Altri progetti